Куэйк (), полное официальное название Эрткуэйк (, ) — озеро в Монтане (США) на территории округов Галлатин и Мадисон.

География 

Озеро образовалось 17 августа 1959 года в результате . К  озеро, названное просто Землетрясение, имеет в длину 9,7 км, в ширину 0,3—0,5 км, и максимальную глубину в 58 метров. Озеро почти полностью находится на территории .

Образование озера 
17 августа 1959 года в Монтане произошло землетрясение магнитудой 7,1—7,5 по шкале Рихтера. Оползень массой 80 миллионов тонн перегородил реку Мадисон и многие её притоки, скорость оползня составила до 160 км/ч, по пути с южного склона горы Шип он уничтожил несколько палаток с туристами, 28 человек погибли. Запертые воды заполнили свободное место — то, что ныне является озером Куэйк, на его образование ушло меньше месяца. Плотина находящегося выше по течению  пошла трещинами, но выдержала, через несколько недель все её повреждения были устранены. Чтобы предотвратить новый оползень, вызванный растущим на глазах озером, была проведена одна из крупнейших мобилизаций Инженерных войск в истории Запада США, и срочно построенный слив помог предотвратить новую трагедию<ref>Рождение озера Куэйк  на сайте survincity.ru</ref>.

 См. также 
 Завальные озёра
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Озеро Куэйк на сайте geonames.usgs.gov
  на сайте earthquake.usgs.gov
 Туризм на озере Куэйк на сайте westyellowstonenet.com
 Озеро Куэйк на сайте bigskyfishing.com
 Озеро Куэйк на сайте free-press.biz

Озёра Монтаны
Появились в 1959 году в США
География округа Мадисон (Монтана)
География округа Галлатин (Монтана)
Завальные озёра
Бассейн Миссури